Luksemburg – państwo w Europie Zachodniej
 Luksemburg – miasto, gmina, stolica Luksemburga
 Luksemburg – jedna z prowincji Belgii; Luksemburgia
 Luksemburg – dystrykt w Luksemburgu
 Luksemburg – kanton w Luksemburgu
 Róża Luksemburg – działaczka komunistyczna
 Radio Luxembourg – stacja radiowa

Zobacz też 
 Luxemburg